Artemia – imię żeńskie
 Artemia – bezkręgowiec